

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Mała Kolonia – przysiółek wsi Starościn w woj. opolskim w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów
 Mała Kolonia – część wsi Szyce w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Mała Kolonia – część wsi Snochowice w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Mała Kolonia – część wsi Rosko w woj. wielkopolskim w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń

Części wsi w Polsce występujące tylko w bazie PRNG  
 Mała Kolonia – kolonia wsi Kraśnik Górny w woj. dolnośląskim w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Mała Kolonia – kolonia wsi Parcice w woj. łódzkim w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Mała Kolonia – kolonia wsi Kowale Księże w woj. wielkopolskim w pow. tureckim, w gminie Turek